The Decoy – film del 1914 diretto da Carl Gregory
 The Decoy – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 The Decoy – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Reliance Film Company
 The Decoy – film del 1916 diretto da George W. Lederer
 The Decoy – film del 1916 diretto da William Garwood
 The Decoy – film del 1918 diretto da Bud Fisher
 The Decoy – film del 2006 diretto da Justin Kreinbrink